Николай Васильевич Сёмин: Сёмин, Николай Васильевич (1920—2003) — советский педагог.
 Сёмин, Николай Васильевич (род. 1973) — российский хоккеист.